Region Centralny – region administracyjny w Burkina Faso
 Region Centralny – region administracyjny w Erytrei
 Region Centralny-Dolina Loary (dawniej Region Centralny) – region administracyjny we Francji
 Region Centralny – region administracyjny w Ghanie
 Region Centralny – region administracyjny w Kamerunie
 Region Centralny – region administracyjny w Malawi
 Region Centralny – region administracyjny w Rosji
 Region Centralny – region administracyjny w Rumunii